iPhone se poate referi la:
 iPhone, o linie de smartphone-uri creată de compania americană Apple Inc.
 iPhone 2G, primul model al liniei.
 iPhone 3G, model care a introdus 3G și A-GPS.
 iPhone 3GS, care a adus ca îmbunătăți un compas digital și o cameră de 3,0 megapixeli cu înregistrare foto și video, videotelefonie, un ecran (display) de înaltă rezoluție (HD) și o cameră video principală de 5,0 megapixeli cu înregistrare video 720p HD cu bliț pentru poze. Camera secundară are 0,3 megapixeli și înregistează în 480p SD.
iPhone 4
iPhone 4S
 „iPhone OS” - a fost până în iunie 2010 numele sistemului de operare numit actual iOS, un sistem de operare mobil creat de Apple Inc.
 Linksys iPhone, un aparat de acces la Internet și simultan telefon VOIP, creat de compania americană Cisco.

Vezi și 
 Aiphone Co., Ltd., cel mai mare producător de interfoane din Japonia.